В германо-скандинавській міфології, Ґ'ялларгорн () — золотий ріг охоронця богів Геймдалля, звук якого буде чути в усіх куточках світу. Звук цього рогу ознаменує початок Раґнарьоку.

Як сказано в «Пророкуванні вьольви»,

У Видінні Ґюльві, першому розділі Молодшої Едди Сноррі Стурлусона, Ґ'ялларгорн — ріг для пиття бога Міміра, яким він п'є з джерела мудрості. В цьому випадку може мати місце як помилка Сноррі, так й використання імені Ґ'ялларгорн в значенні «ріг річки Ґйоль».

Археологічні знахідки 
Припускають, що особа, яка тримає ріг та меч, що її зображено на ушкодженому ), знайденому в Юрбі на острові Мен, є Геймдаллем, який тримає Ґ'ялларгорн.. Також існує загальна впевненість в тому, що Геймдалля, який тримає свій ріг, зображено на панелі  в Англії.

Примітки

Посилання 
 

Германо-скандинавська міфологія